

Toponyme

Godbrange, ancienne commune française de Meurthe-et-Moselle, aujourd'hui intégrée à Hussigny-Godbrange

Godbrange, section de la commune de Junglinster